Давидзон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Давидзон, Джеймс Норман (1911—1972) — шотландский биохимик и педагог.
 Давидзон, Яков Борисович (1912—1998) — советский украинский фотохудожник, заслуженный журналист УССР, заслуженный работник культуры УССР.
 См. также 
 Давидсон
 Дейвидсон